Балени може да се отнася за:

 Джон Балени (неизв.-1858) английски мореплавател
 Балени (острови) - група от три по-големи острова и множество скали в Тихия океан
 Балена (или Балени) – китови зъби